Луи-Барнабе Котелль (Cotelle; 1752 — 1827) — французский юрист.

Профессор в Париже с 1810. Его главные труды: «Observations sur le bail à rente» (Орлеан, 1802); «Méthode de droit civil» (Пар., 1804); «Traité des testaments, legs et fidéicommis» (П., 1807); «Traité analytique des droits des enfants naturels reconnus» (П., 1812); «Cours de droit français» (П., 1813); «Des Privilèges et Hypothèques» (П., 1820); «Abrégé du cours élémentaire de droit de la nature et des gens» (1820); «Dissertation sur la saisine» (П., 1824); «Traité des intérêts» (П., 1826).

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1752 году
Умершие в 1827 году
Юристы Франции